Чемпионат Грузии по лёгкой атлетике в помещении 2020 года прошёл 8—9 февраля в Тбилиси во Дворце лёгкой атлетики (неделей ранее, со 2 по 3 февраля, там же проходил открытый чемпионат Тбилиси по лёгкой атлетике в помещении). На протяжении 2 дней были разыграны 34 комплекта медалей. В соревнованиях участвовали представители 14 городов и регионов Грузии, а также Армении и Украины. Георгий Муджаридзе толкнул ядро на 21,21 м, установив рекорд Грузии в помещении и выполнив олимпийский норматив (21,10 м), отобравшись таким образом первым из грузинских легкоатлетов на Олимпиаду в Токио.

Призёры

Мужчины

Женщины

Командное первенство 
 I группа
  Тбилиси — 476 очков;
  Ахалцихе — 410 очков;
  Кутаиси — 141 очко;

 II группа
  Боржоми — 153 очка;
  СК «Буба» Зугдиди — 152 очка;
  Гори — 63 очка

См. также 
 Чемпионат Грузии по лёгкой атлетике 2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте IAAF

Чемпионаты Грузии по лёгкой атлетике
Февраль 2020 года
Чемпионаты Грузии в 2020 году
Спортивные соревнования в Тбилиси
Соревнования по лёгкой атлетике в Грузии
2020 год в лёгкой атлетике